Эуджен Ловинеску (; 31 октября 1881, Фэлтичени — 16 июля 1943, Бухарест) — румынский литературный критик, философ, ,  литературы, , , , профессор Национального колледжа Михая Витазула в Бухаресте.

Биография 
Выпускник филологического факультета Ясского университета. Получил докторскую степень в Париже.

В 1919 году основал литературный клуб Sburătorul.

Автор трудов по классической филологии, по румынской и французской литературе, романов. Литературно-критические принципы Э. Ловинеску выражены в «Истории современной румынской цивилизации» (1924—1925), где изложена теория синхронизма и мутации эстетических ценностей — одновременного развития европейской наций под влиянием Великой французской революции.

Ему принадлежат капитальные труды — «Критика» (1909—1923), «История современной румынской литературы» (1927). Э. Ловинеску отрицал идеалы румынских народнических литературных течений. Будучи противником фашизма, подчеркивал его человеконенавистническую сущность.

Был теоретиком аполитичного искусства. Вёл полемику в защиту модернизма, его импрессионистские теории способствовали развитию румынского модернизма.

Его племянники драматург Хория Ловинеску и Антон Холбан. Дочь — Моника Ловинеску журналистка, после эмиграции во Францию, являлась ярым критиком режима Чаушеску.

Избранные публикации 
Литературная критика
 Istoria civilizației române moderne, (1924—1925);
 Istoria literaturii române contemporane, (I—VI, 1926—1929);
 Critice, ediție definitivă (1925—1929);
 T.Maiorescu, (I—II, 1940),
 T. Maiorescu și contemporanii lui, (I—II, 1943—1944);
 T. Maiorescu și posteritatea lui critică, (1943);

 Мемуары
 Memorii, (I—III, 1932);
 Agende literare

Романы и новеллы
 Nuvele florentine, 1906,
 Aripa morții, 1913
 Viața dublă, 1932
 Ciclul de romane în care erou este Mihai Eminescu: Mite (1934)
 Ciclul Bizu 1932;

Драматургия
 De peste prag, 1906
 Lulu, 1924

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. 3-е издание

Ссылки 
 Ловинеску (Lovinescu) Эуджен
  Lovinescu Eugen

Выпускники Ясского университета
Доктора наук
Философы Румынии
Историки литературы Румынии
Литературные критики Румынии